CPE es un acrónimo que puede significar:
 Cadena de Procesos Impulsada por Eventos (CPE), o 
 Nervio Ciático Poplíteo Externo
 Ciencias Políticas y Económicas
 Comité Paralímpico Español
 Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009
 Cooperación Política Europea
 Certificate of Proficiency in English
 Carta Piscícola Española